Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojila NK Sloga-Maris Jazavica-Roždanik ali se nije plasirala u viši rang. Iz 1. ŽNL Sisačko-moslavačke su u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku ispali ŠNK Mladost Gornja Gračenica, NK Jasenovac, NK INA Novo Pračno, NK Vatrogasac Husain i NK Mladost Bobovac.

Tablica

Izvori 

 NK Sokol Velika Ludina: Seniori 2001./02. 1. ŽNL

2001-02
sisačko-moslavačka-1